Подъяпольский — фамилия; имеет женскую форму Подъяпольская.

 Подъяпольский, Григорий Сергеевич (1926 — 1976) — деятель российского диссидентского движения, поэт.
 
 
 Подъяпольский, Николай Дмитриевич (? — н. в.) — российский тренер по боксу (Стерлитамак).
 Подъяпольский, Сергей Сергеевич (1928 — 2002) — историк архитектуры, архитектор-реставратор.
 Подъяпольский, Яков Иванович (1850 — ?) — контр-адмирал Военно-морского флота Российской империи, участник Русско-японской войны.

Подъяпольская 
 Подъяпольская, Варвара Петровна (1892—1975) — советский врач-гельминтолог, член-корреспондент АМН (1953), лауреат Сталинской премии (1951).
 Подъяпольская, Елена Петровна (1895—1986) — советский историк, источниковед, археограф.

См. также 
 Подъяпольский — посёлок Подъяпольское в Шкотовском районе Приморского края с 2002 по 2011.

Примечания